John Huske (1692-1761), militaire britannique.
 Torri Huske (2002-), nageuse américaine.